Giovanni De Min (1786-1859), pittore
Giovanni De Min (1940), ex calciatore